Oroszország
Melnyikovo, település a Cseljabinszki területen
Melnyikovo, település a Leningrádi területen
Melnyikovo, település a Tomszki területen